Monte Rotondo ist:
 Monte Rotondo (Korsika), ein Berg auf Korsika
 Monte Rotondo (Marken), ein Berg im italienischen Nationalpark Monti Sibillini 
 Monte Rotondo (Abruzzen), ein Berg im italienischen Regionalpark Sirente-Velino
 eine Ortschaft in der Gemeinde Fondi in der Provinz Latium

Monterotondo ist der Name folgender Orte:
 Monterotondo (Latium), eine Gemeinde in der italienischen Region Latium
 Monterotondo Marittimo, eine Gemeinde in der italienischen Toskana, Provinz Grosseto
 eine Ortschaft in der Gemeinde Cassino in der Provinz Latium
 eine Ortschaft in der Gemeinde Gavi in der Provinz Piemont
 eine Ortschaft in der Gemeinde Passirano in der Lombardei